Савіна — російське прізвище, жіночий варіант прізвища Савін.

 Савіна Анастасія Сергіївна ( 1992) — російська шахістка, міжнародний майстер (2011), гросмейстер (2010) серед жінок.
 Савіна Віра Юріївна ( 1951) — білоруська та російська журналістка, кіносценарист.
 Савіна Вікторія Володимирівна ( 1975) — російська акторка театру та кіно.
 Савіна Галина Григорівна (* 1968) — проректор Херсонського національного технічного університету, відзначена орденом орденом княгині Ольги III ступеня
 Савіна Ірина Вадимівна ( 1957) — радянська та російська акторка.
 Гнесіна (Савіна) Євгенія Фабіанівна (1870—1940) — піаністка, музикальний педагог, музично-громадська діячка, Заслужена артистка Республіки (1925), заслужений діяч мистецтв РРФСР (1935).
 Савіна Лариса Анатоліївна ( 1970) — російська футболістка.
 Савіна Марія Гаврилівна (1854—1915) — російська акторка.
 Савіна Нона Валеріївна ( 1969) — російська шахістка.
 Савіна Олександра Олександрівна ( 1977) — російська скрипалька.

Див. також 
 Савин
 Савін

Примітки 

Російські прізвища